Smekelingen (Aischylos)
Smekelingen (Euripides)